Lautém (Lautein) steht für:
 Lautém, Ort in Osttimor
 Lautém (Verwaltungsamt), Verwaltungsamt in Osttimor
 Lautém (Gemeinde), Gemeinde in Osttimor